В одиночному розряді тенісного турніру Zurich Open 1986, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1986, Штеффі Граф здобула титул, у фіналі перемігши Гелену Сукову 4-6, 6-2, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (переможниця)
  Гелена Сукова (фінал)
  Мануела Малєєва (2-ге коло)
  Габріела Сабатіні (1-ше коло)

 Зіна Гаррісон (чвертьфінал)
 Стефані Реге (чвертьфінал)
 Лорі Макніл (півфінал)
 Катарина Малеєва (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Zurich Open